Papoea (regio), het Indonesische deel op de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea
Nederlands-Nieuw-Guinea
Historische Indonesische namen: Westelijk Nieuw-Guinea (Irian Barat) en Irian Jaya
Papoea (provincie), provincie in het oosten van het Indonesische deel van het eiland Nieuw-Guinea
West-Papoea, provincie in het westen van het Indonesische deel van het eiland Nieuw-Guinea (Vogelkop en omringende eilanden)
 Papoea's of de Papoea; de oorspronkelijke bewoners van het eiland Nieuw-Guinea en enkele naburige eilanden

Zie ook
Papoea-Nieuw-Guinea; een land op de oostelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea
Republiek van West-Papoea; een eenzijdig uitgeroepen onafhankelijke staat op het grondgebied van de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea
Papoeatalen; een taalfamilie